

België 

 Vlamingstraat (Brugge)
 Vlamingstraat (Knokke-Heist)
 Vlamingstraat (Wevelgem):
 Vlamingenstraat (Brussel)
 Vlamingenstraat (Harelbeke)
 Vlamingenstraat (Jette)
 Vlamingenstraat (Kortrijk)
 Vlamingenstraat (Leuven)
 Vlamingenstraat (Menen)
 Vlamingenstraat (Mol)
 Vlamingenstraat (Wervik)

Nederland 

 Vlamingstraat (Delft)
 Vlamingstraat (Den Haag)
 Vlamingstraat (Haarlem)
 Vlamingstraat (Zoetermeer)

Zie ook 
 Vlamingdam